Ardon (Noord-Ossetië), een stad in de Russische autonome republiek Noord-Ossetië.
 Ardon (rivier), een rivier in de Russische autonome republiek Noord-Ossetië.
 Ardon (Zwitserland), een gemeente in Zwitserland
 Ardon (Visigoten), koning van de Visigoten, de opvolger van Achila II

 Ardon (Loiret)
 Ardon (Jura)
 Ardon-sous-Laon, een wijk van Laon, Aisne